Le qualificazioni del singolare maschile dell'US Open 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

 Jozef Kovalík (primo turno)
 Jürgen Zopp (primo turno)
 Il'ja Ivaška (primo turno)
 Hugo Dellien (primo turno)
 Marcel Granollers (qualificato)
 Hubert Hurkacz (qualificato)
 Thomas Fabbiano (secondo turno)
 Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
 Félix Auger-Aliassime (qualificato)
 Lorenzo Sonego (ultimo turno, lucky loser)
 Thiago Monteiro (secondo turno)
 Peter Polansky (ultimo turno, lucky loser)
 Henri Laaksonen (primo turno)
 Juan Ignacio Londero (primo turno)
 Yannick Maden (qualificato)
 Elias Ymer (primo turno)

<li>  Ruben Bemelmans (ultimo turno, lucky loser)
<li>  Ernests Gulbis (primo turno)
<li>  Nicolas Mahut (ultimo turno)
<li>  Gerald Melzer (ultimo turno)
<li>  Stéphane Robert (primo turno)
<li>  Ivo Karlović (secondo turno)
<li>  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
<li>  Ugo Humbert (qualificato)
<li>  Dennis Novak (qualificato)
<li>  Stefano Travaglia (qualificato)
<li>  Marco Trungelliti (ultimo turno)
<li>  Casper Ruud (qualificato)
<li>  Simone Bolelli (secondo turno)
<li>  Lloyd Harris (qualificato)
<li>  Marcelo Arévalo (secondo turno)
<li>  Gastão Elias (primo turno)

Qualificati 

 Ugo Humbert
 Stefano Travaglia
 Federico Gaio
 Casper Ruud
 Marcel Granollers
 Hubert Hurkacz
 Lloyd Harris
 Dennis Novak

<li> Félix Auger-Aliassime
<li> Collin Altamirano
<li> Mitchell Krueger
<li> Donald Young
<li> Tommy Robredo
<li> Facundo Bagnis
<li> Yannick Maden
<li> Carlos Berlocq

Lucky loser 

  Lorenzo Sonego
  Peter Polansky

<li>  Ruben Bemelmans

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2018